Аджа́мка ():
 Аджамка — река в Кировоградской области Украины, приток Ингула
 Аджамка — село в Кировоградском районе той же области (Украина)

См. также 
 Субботец (Малая Аджамка)

Примечания